Землетрясение 1679 года в Армении (Гарнийское землетрясение, Ереванское землетрясение) — мощное землетрясение, произошедшее 4 июня 1679 года в окрестностях Эривани (тогда в составе Персидской империи). Его эпицентр находился около села Гарни. Магнитуда землетрясения составляла 6,4 (по другим данным — 8). Мощность толчков достигала 9-10 баллов. Оно считается одним из самых мощных землетрясений в истории Армении.

Были разрушены населённые пункты Норк, Канакер, Норагавит, Норагюх, Дзорагюх, часть из которых ныне находится в черте Еревана. Находившееся в эпицентре селение Гарни, было полностью уничтожено. В селении Канакер погибло 1228 человек.

Землетрясение разрушило множество зданий. В Эривани были разрушены многие историческое строения, среди которых Эриванская крепость, церкви Погос-Петрос, Катогике, Зоравор, Сурб Ованес Мкртич и Гетсеманская часовня. Был разрушен языческий храм Гарни I в. н. э. Среди многих церквей и монастырей, которые были обращены в руины, были монастырь Авуц Тар, монастырь Святого Саргиса в селе Уши, монастырь Ованаванк, монастырь Гегард и монастырь Хор Вирап.

Историк Закария Канакерци так описывал это землетрясение:

Примечания

Литература 
 Никонов А. А., Асланян И. И. Ереванское землетрясение 1679 г. // Природа. 1991. Мг 10. С. 91-95.

Землетрясения в Армении
История Еревана
1679 год